Aceasta este lista orașelor din Israel.

Note

Referințe

Legături externe

Cities in Israel at the Israel Tourism Ministry
Geography of Israel  at the Jewish Virtual Library
Localities Numbering 5,000 Residents and More at the Israel Central Bureau of Statistics

Israel
Orașe
Lista